Kreuza (gr. Kreousa, łac. Creusa) – w mitologii greckiej córka Erechteusza, matka Iona; bohaterka tragedii Eurypidesa
 Kreuza (gr. Kreousa, łac. Creusa) – w mitologii greckiej córka Kreona, zwana też Glauke
 Kreuza (gr. Kreousa, łac. Creusa) – w mitologii greckiej córka Priama, żona Eneasza
 Kreuza (gr. Kreousa, łac. Creusa) – w mitologii greckiej jedna z najad

Zobacz też 
 Kreusa – planetoida o numerze katalogowym 488